Racer – videogioco del 2000
Racer – rivista statunitense